Hermanus Paulus Heutz (Venlo, 27 juli 1760 - aldaar, 10 januari 1842) was een Nederlands politicus en advocaat.

Heutz was schepen van Venlo tussen 1787 en 1796, gemeenteraadslid van Venlo van 1814 tot 1830 en burgemeester van Venlo in 1791 en 1822.

Burgemeester van Venlo
Nederlands advocaat
Persoon in de Nederlanden in de 18e eeuw
Nederlands persoon in de 19e eeuw